Real Love peut faire référence à :
 Real Love, un album de Dolly Parton (1985),
Real Love, une chanson de Dolly Parton (1985)
 Real Love, un album de Lisa Stansfield (1991),
Real Love, une chanson de Lisa Stansfield (1991)
 Real Love, un album en concert des Swans (1992),
 Real Love, un album de Sarah Connor (2010)
Real Love une chanson de Sarah Connor (2010)

 Real Love, une chanson des Doobie Brothers (1980),
 Real Love, une chanson de Jody Watley (1989),
 Real Love, une chanson de Skyy (1990),
 Real Love, une chanson de The Time Frequency (1991),
 Real Love, une chanson de Mary J. Blige (1992)
 Real Love, une chanson des Beatles (1996) créée à partir d'une démo de John Lennon,
 Real Love, une chanson des Smashing Pumpkins (2000),
 Real Love, une chanson de Lee Ryan (2006),
 Real Love, une chanson de Clean Bandit (2014).